Юрисди́кция () — пределы компетенции того или иного суда, включая церковный суд, либо органа государственной власти.

В соответствии со сферой применения термину юрисдикция соответствуют следующие понятия:
 подсудность, то есть разграничение компетенции между судебными органами по рассмотрению дел:
 в зависимости от их характера (административные, гражданские, уголовные и т. п.);
 в зависимости от места совершения преступления либо правонарушения;
 в зависимости от цены иска;
 в зависимости от местожительства либо местонахождения сторон судебного спора;
 подведомственность, то есть отнесение того или иного правоотношения к соответствующему органу власти.

В международном праве — полномочия государства давать правовую оценку фактам, решать какие-либо правовые вопросы.

В церковном праве — принадлежность каждого прихода, храма, монастыря, общины верующих и культового строения одной из юридически легитимных церковных структур.

См. также 
 Суверенитет
 Иммунитет государства

Примечания 

Теория государства и права
Международное право